Okręty US Navy o nazwie USS "Pursuit":
 Pierwszy USS "Pursuit" wszedł do służby w 1861.
 Drugi USS "Pursuit" (AM-108) był trałowcem. Wszedł do służby w 1943.

Pursuit